Pierre Aeby peut désigner :

 Pierre Aeby (1884-1957), un homme politique suisse ;
 Pierre Aeby (1950-), un homme politique suisse.